Boulestin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marcel Boulestin (1878-1943), chef cuisinier français ;
 Monique Boulestin (1951-), femme politique et écrivaine française.

Patronyme français
Patronyme limousin